Barchessa ima više značenja:
 Barchessa, Mantua
 Barchessa, Padova
 Barchessa, Venezia